Comité d'organisation des soies et rayonnes, dans la France de Vichy
 Comité olympique et sportif roumain